Temporal Key Integrity Protocol – protocollo di crittografia per connessioni wireless
 Türkiye Komünist İşçi Partisi – partito politico turco